Acetabolo – in generale, incavo in cui si inserisce il condilo di un vicino organo mobile
 Acetabolo – cavità glenoidea, nota anche come cotile, formata dalla fusione di ileo, ischio e pube, vi è situata la testa del femore (articolazione coxofemorale)
 Acetabolo – antica unità di misura di capacità
 Acetabolo – recipiente usato per contenere liquidi, diffuso nell'antica Roma
 Acetabolo – ventosa caratteristica dei trematodi, costituita da coppette discoidali provviste di muscolatura radiale, che contraendosi permette di aderire a superfici lisce presenti in alcuni vermi e anfibi
 Acetabolo – coppa che contiene gli organi riproduttori dei licheni
 Acetabolo – calice dei fiori